Skanderbegmonument (Debar), een standbeeld van Skanderbeg in de Macedonische stad Debar
 Skanderbegmonument (Krujë), een ruiterstandbeeld van Skanderbeg in Krujë in de Albanese prefectuur Durrës
 Skanderbegmonument (Pristina), een ruiterstandbeeld van Skanderbeg in de Kosovaarse hoofdstad Pristina
 Skanderbegmonument (Rome), een ruiterstandbeeld van Skanderbeg in de Italiaanse hoofdstad Rome
 Skanderbegmonument (Skopje), een ruiterstandbeeld van Skanderbeg in de Macedonische hoofdstad Skopje
 Skanderbegmonument (Tirana), een ruiterstandbeeld van Skanderbeg in de Albanese hoofdstad Tirana